Заднее — название населённых пунктов и водных объектов в бывшем СССР.

Населённые пункты

Россия 
 Заднее — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Заднее — село в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Заднее — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Заднее — деревня в Сандовском районе Тверской области.

Водные объекты

Белоруссия 
 Заднее — озеро в Лепельском районе Витебской области.
 Заднее — озеро в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Заднее — озеро на территории бывшего Носовского сельсовета (Коркала) в Онежском районе Архангельской области (бассейн Илексы)
 Заднее — озеро в Приморском районе Архангельской области (недалеко от озера Смердье)
 Заднее — озеро в Ракульском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области